Stenalia variipennis (Ermisch, 1951), een keversoort.
 Stenalia variipennis (Ermisch, 1955), een keversoort.